Klika – mała podgrupa osób.
 Klika – pojęcie w teorii grafów.

 Kabaret Klika – polski kabaret. 
 THS Klika – polska grupa muzyczna.
 Miloš Klika – czeski szermierz.